Evidentie, materiaal waaraan men een hypothese toetst
Instructie, richtlijn voor een handeling
Een soort beleidsregel van een rijksdienst.
Tip (informatie), nuttige raadgeving
Wijzen (gebaar), iets aanduiden met een gebaar

Aanwijzingsbesluit, een besluit dat volgens het bestuurrecht opgevolgd moet worden
Aanwijzing (elektrotechniek), een beluit dat een persoon mag werken met laag, midden of hoogspanning.
Aanwijzing (spoorverkeer), instructie voor machinisten in het kader van de spoorwegveiligheid (tot 2005 lastgeving genoemd).